Grandići est un toponyme qui peut désigner :
Grandići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Foča et dans la République serbe de Bosnie ;
 Grandići, une localité de Croatie située dans la municipalité de Barban, comitat d'Istrie.